Molodëžnaja – stazione della metropolitana di Mosca
 Maladzëžnaja – stazione della metropolitana di Minsk